Соревнования в санном спорте среди мужчин на двуместных санях на зимних Олимпийских играх 2014 года прошли 12 февраля. В соревнованиях приняли участие 38 спортсменов из 12 стран. Местом проведения заездов стала санно-бобслейная трасса Санки.

Медалисты

Расписание 
Время МСК (UTC+4).

Соревнование

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте зимних Олимпийских игр 2014 года